Semi – organi di propagazione di alcune specie di piante
Semi – le più piccola unità di significato in semantica
SEMI – società del gruppo ENI-Terfin che era attiva nel settore turistico-alberghiero
Semi – nome con cui vengono chiamate le cicale in Giappone